Tim Kruger (nascido a 25 de janeiro de 1981) é um actor e realizador alemão de filmes pornográficos homossexuais.

Biografia 
Trabalha primeiro numa sex shop que aluga vídeos antes de enveredar por uma carreira de actor pornográfico. Em 2006, contactou a Raging Stallion Studios, que lhe ofereceu um papel num filme de Michael Brandon. Saiu para filmar em São Francisco, e também trabalhou para os Hot House Entertainment Studios. Também tocou no estúdio alemão Cazzo Film, e em França no Citébeur. Ele identifica-se como top ou activo.

Em 2009, criou o seu site de produção de vídeos porno, Tim Tales. O seu parceiro Grobes Geraet ajuda-o a editar os vídeos2,6. 2,6 Parte da sua produção está desprotegida. Mudou-se para Barcelona em 2012. Ele também foi modelo na Barcelona Fashion Week em 2013 e posou ao lado da Paris Hilton.

Didier Lestrade diz dele: "Entre os actores que criaram o seu próprio estúdio, Tim é o único que se pode comparar com os grandes estúdios de onde saiu".

Filmografia

Como actor 

 2006: Monster Bang 11: Bang That Ass, dirigido por Michael Brandon (Raging Stallion Studios)
 2007: Tools!
 2007: Fisting Underground III
 2007: 8½
 2007: Cruising Budapest 3, dirigido por Michael Lucas (Lucas Entertainment)
 2007: Man Island, dirigida por Rafael Alencar
 2008: Tim's Tool, realizado por Jörg Andreas (Cazzo Film)
 2009: Reckless, dirigido por Steven Scarborough (Hot House)
 2009: DeskTops - Bürohengste, realizado por Jörg Andreas (Cazzo Film)
 2009: Hot House Backroom, Volume 10
 2009: Pizza Cazzone, realizado por Jörg Andreas (Cazzo Film)
 2009: Männerlager (Cazzo Film)
 2009: Big Business, realizado por Jörg Andreas (Cazzo Film)
 2010 : Ludovic Canot's Squat (Citébeur)
 2012: Dark Cruising 2 (Citébeur)
 2014: Ficken, dirigido por Tim Kruger (Tim Tales)
 2016: Demoralize My Hole, dirigido por Tim Kruger (Tim Tales)

Como realizador 

 2014 : Ficken 1
 2014 : The Raw Tales
 2015 : More Raw Tales
 2016 : Demoralize My Hole!

Referências 
Atores pornográficos da Alemanha
Naturais de Düsseldorf